Opossum Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Opossum Island (Florida)
 Opossum Island (Maryland)
 Opossum Island (Tennessee)